Рогозное — название населённых пунктов на Украине:

 Рогозное — село в Демидовском районе Ровненской области.
 Рогозное — село в Белопольском районе Сумской области.
 Рогозное — посёлок в Сумском районе Сумской области.